Вукан — сербское мужское имя. Известные носители:
 Вукан — жупан Рашки (1083—1112).
 Вукан Неманич (1172—1207) — жупан Диоклеи, великий жупан Рашки (Сербии), князь Зеты.

Другие значения 
 Вукан — село в Болгарии. Находится в Перникской области, входит в общину Трын.

См. также 
 Вукановичи